Нелюбов — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 Нелюбов, Борис Александрович (род. 1930) — заслуженный профессор Московской духовной академии
 Нелюбов, Василий Григорьевич (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Нелюбов, Григорий Григорьевич (1934—1966) — не летавший космонавт из первого отряда космонавтов СССР.
 Нелюбов, Иван Андреевич (род. 1988) — российский баскетболист.
 Нелюбов, Никита Сергеевич (1850-е — после 1893) — основатель первой публичной библиотеки Верхнеудинска.

